Практическая лингвистика — познание языка и передача результатов такого познания другим людям, не предполагающее построения научных теорий.
 Лингвистика в широком смысле слова (познание языка и передача результатов этого познания другим людям) подразделяется на научную (то есть предполагающую построение лингвистических теорий) и практическую. Чаще всего лингвистикой называют именно научную лингвистику.

 Практическая лингвистика представляет собой ту сферу, где реально проводятся лингвистические эксперименты, имеющие целью верификацию положений теоретической лингвистики и проверку эффективности продуктов, создаваемых прикладной лингвистикой.

 Практическая лингвистика, в отличие от научной, охватывает такие виды ненаучной деятельности, как обучение детей родному языку, изучение иностранного языка, перевод, преподавание родного и иностранного языка (см. Школьное образование), литературное редактирование, корректура, практическая логопедия, восстановительное обучение речи, бытовое и художественное словотворчество, деловое изобретение товарных марок (см. товарные знаки; товарные знаки, ставшие нарицательными), создание технической и научной номенклатура, научное терминотворчество, языковая политика, создание новых письменностей и обучение грамоте (см. грамотность, буквослагательный метод обучения грамоте), языковая политика (см. также языковой империализм; языковой сепаратизм; лингвицид), лингвоконструирование. Большинство этих видов деятельности, подобно научной лингвистике, требуют некоторого таланта и некоторого уровня специальной профессиональной подготовки.

 Каждому из направлений практической лингвистики соответствует его отражение в сфере научной лингвистики. Так, перевод изучается переводоведением, преподавание родного языка в школе — методикой родного языка, преподавание иностранных языков — лингводидактикой, лингвоконструирование — интерлингвистикой и т. п.
 Обеспечению потребностей практической лингвистики служат такие разделы прикладной лингвистики, как написание практических грамматик, практическая фонетика, практическая лексикография (создание практических словарей).
 Термин «практическая лингвистика» иногда приравнивается к термину «прикладная лингвистика». Однако в более строгом употреблении эти два термина имеют разное содержание.
 Прикладная лингвистика является комплексом научных дисциплин, она составляет раздел лингвистики как науки, между тем как практическая лингвистика наукой не является. Она есть ремесло или совокупность ремёсел, разновидность практической деятельности людей.
 Так, когда говорят о проверке лингвистических теорий на практике, то имеют в виду не только создание практических грамматик и словарей, но и их эффективное использование в обучении и преподавании. Так, создание практических грамматик, практических словарей и разговорников есть задача прикладной лингвистики, а использование (применение, употребление) практических грамматик, словарей и разговорников в обучении, преподавании и переводе есть один из приёмов практической лингвистики.

Источники 
 Термин широко употребляется для обозначения обучения практическим языковым умениям, входящего в профиль деятельности специализированных институтов, факультетов, кафедр, курсов и подобных образовательных центров. Он охватывает и обучение иностранным языкам, и обучение грамотности, и обучение культуре речи на родном языке. Чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть ссылки на тему «практическая лингвистика» в интернет-источниках.

Литературное редактирование 
Прямая речь | Владимир Плунгян 

Прикладная лингвистика